Ива́н Кудря́вцев:
 Кудрявцев, Иван Алексеевич (1893—1961) — советский хозяйственный и партийный деятель.
 Кудрявцев, Иван Васильевич (1921—1975) — военный учёный, лауреат Государственных премий СССР и УССР.
 Кудрявцев, Иван Михайлович (1898—1966) — драматический актёр, театральный педагог.
 Кудрявцев, Иван Николаевич (1904—1995) — финский архитектор, историк архитектуры, педагог.
 Кудрявцев, Иван Платонович (Сергий; 1892—1955) — иосифлянский епископ Краснохолмский, викарий Тверской епархии.
 Кудрявцев, Иван Фёдорович (1932—1984) — дрессировщик, народный артист РСФСР.